TrialGP, la principal competició a l'aire lliure d'aquest esport
 TrialGP Women, la principal competició per a dones d'aquest esport
 Trial2, la competició secundària per a homes d'aquest esport 
 Trial2 Women, la competició secundària per a dones d'aquest esport 
 Campionat del Món de trial 125cc, la principal competició per a pilots novells d'aquest esport
 Campionat del Món de X-Trial, la principal competició en pista coberta d'aquest esport
 Trial-E, la principal competició per a motos elèctriques d'aquest esport